Foglar, Foglár, foglar:

 foglerz, lub: foglar (< franc.: veuglaire, aveugler < niem.: Vögler)
 Foglarowie (sing.: Foglar), ród Foglarów znany jest od końca XV
  (1822 – 1900)
  (ur. 1955)
  (1670 – 1754)
  de Tésa
 Jaroslav Foglar (1907 – 1999), czeski prozaik
 (9102) Foglar (1996 XS18), planetoida
 Ludwig Foglár (1819 – 1889)